Il toponimo Rediu può riferirsi a diverse località della Romania:
Rediu, comune del distretto di Galați
Rediu, comune del distretto di Iași
Rediu, comune del distretto di Neamț